A comunicação digital é o conjunto de normas relacionadas com o comportamento adequado e responsável no uso das tecnologias.

No sistema atual, o Sinal Analógico, usado no rádio e na TV, a transmissão se dá por meio de ondas eletromagnéticas. O Sinal analógico é representado por uma sequência contínua de valores, por isso os sons e imagens gravados desta forma se degradam inevitavelmente a cada transmissão ou cópia, enquanto que a informação digital pode ser quase sempre reconstituída inteiramente apesar destas degradações. A imagem e o som digital são superiores em qualidade.

Ela é, por assim dizer, a forma comunicativa da sociedade da informação. Mas é muito mais que comunicação de informação binária. É propriamente uma das formas mais poderosas de comunicação já inventadas na história humana. Ela integra, em primeiro lugar, o conjunto dos seres humanos sobre o planeta. É a “aldeia global” realizada, mas em um sentido ainda mais profundo que a televisão realizou. Trata-se de uma aldeia integrada à velocidade da luz por vias de comunicação digitais.

Ela institui uma nova forma de comunicação afetando o conjunto das relações sociais, não apenas as estritamente comunicacionais, mas em todos os níveis, na comunicação relações pessoais, interpessoais, no trabalho, nas instituições, na indústria... Ainda segundo Antonio B Duarte Jr, diretor da Arth Informática, "A tecnologia digital oferece todas as possibilidades já exploradas na imprensa escrita, no rádio e na televisão, com duas vantagens: a velocidade e a interação. O indivíduo não fica somente no papel de receptor passivo, há a possibilidade de escolha, há decisões a serem tomadas." Não há hoje uma única força produtiva que não esteja, direta ou indiretamente, engajada em algum tipo de relação de comunicação digital.

Esse estreitamento de relações e a velocidade cada vez maior com que as informações precisam ser compartilhadas, fazem com que cada vez mais aparelhos e softwares sejam criados para facilitar esse processo. Exemplo claro disso é a introdução da TV Digital e de sites Wiki de relacionamento como o orkut, Facebook, Twitter, ou seja, as famosas mídias sociais.

A comunicação digital vem revolucionando a forma de pessoas, empresas e instituições do terceiro setor de relacionarem. Diferente da época em que a comunicação em massa só podia ser feita por meio de rádio e televisão, e que o cidadão comum estava na condição de ouvinte e telespectador, a era da internet coloca o cidadão comum na condição de produtor de informação e opinião. Hoje, qualquer pessoa pode ter um site ou blog e divulgar sua opinião sobre produtos, empresas, políticos, governos. E é essa forma de interação e troca de informação quase instantânea que é o diferencial da comunicação digital para a comunicação offline.

Ligações externas
 Curso Superior em Comunicação Digital - UNISINOS

Comunicação
Redes sociais